Pamoyanan (Kadipaten), een plaats in Kadipaten, regentschap Tasikmalaya van de provincie West-Java, Indonesië.
Pamoyanan (Bogor Selatan), een plaats in Indonesië
Pamoyanan (Cibinong), een plaats in Indonesië
Pamoyanan (Cianjur), een plaats in Indonesië
Pamoyanan (Cicendo), een plaats in Indonesië
Pamoyanan (Plered), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing